

Persone
Gian Paolo Borghetti – scrittore, poeta e politico francese.
Giorgio Borghetti – attore e doppiatore italiano
Giovanni Borghetti – calciatore italiano
Guglielmo Borghetti – vescovo cattolico italiano
Michele Borghetti – damista italiano
Renato Borghetti – musicista e compositore brasiliano

Altro
 Borghetti – cognome italiano
Caffè Borghetti – liquore al caffè italiano